RX est un sigle signifiant :
 réception, en procédure de télégraphie (morse) : le terme est parfois utilisé en radiotéléphonie (voir aussi TX) ;
 Le récepteur (RX) de la radiocommande en modélisme naval, aérien  ou ferroviaire ;
 en anglais : Rx (ou Rx) est la transcription typographiée du symbole ℞ (R capitale avec une barre diagonale, caractère Unicode U+211E), signifiant prescription médicale ;
 rayons X :
 en astronomie, RX est un catalogue de sources de rayons X observées par le satellite Rosat.
 Rx, un film américain réalisé par Ariel Vromen en 2005 ;
 Rx, un téléfilm américain réalisé par Francis G. Pinnock en 2007.

RX est une automobile :
 Lexus RX est un SUV vendu depuis 1998 ;
 Mazda RX est une gamme d'automobiles sportives.

Voir aussi
 R10